bł. Aleksander Karol Lanfant (1726–1792) – francuski jezuita, męczennik
 bł. Aleksander Planas Saurí (1878–1936) – hiszpański męczennik
 bł. Aleksander Dordi Negroni (1931–1991) – włoski ksiądz, misjonarz w Peru, męczennik

Zobacz też:
 Święty Aleksander